Костряковка — название населённых пунктов:

Казахстан 
 Костряковка — село в Фёдоровском районе Костанайской области.

Россия 
 Костряковка — деревня в Добринском районе Липецкой области.